Ciucaș se poate referi la:

 Masivul Ciucaș, munte care face parte din cadrul Carpaților de Curbură
 Ciucaș, sit de importanță comunitară inclus în rețeaua europeană, Natura 2000 în România.
 Vârful Ciucaș, Masivul Ciucaș
 Cascada Ciucaș, aflată pe cursul inferior al Văii Hășdate, în aval de Cheile Turzii

Vezi și 
 Ciuc (dezambiguizare)
 Tigăile din Ciucaș